Gothic Vox foi uma banda brasileira de heavy metal que esteve em atividade por um curto período de tempo durante o início da década de 1990.

História 

A banda contava em sua formação com músicos como Reinaldo "Cavalão" (guitarrista, ex-The Mist) e Kelson Frost (vocais e letras). Esse último que foi o responsável pela criação da controversa arte da capa do álbum Rotting do Sarcófago. Em sua curta carreira Gothic Vox lançou apenas o álbum Supplicamentum, que foi distribuído pela gravadora Cogumelo Records.

Em resenha para a revista Bizz, o crítico musical Carlos Eduardo Miranda definiu o estilo de Gothic Vox como "cybermetal" e comparou a música da banda com a de Voivod e Prong. Ingo Campos Soares da Rock Brigade foi ríspido ao dizer que "já estava na hora de surgir uma banda que fugisse do padrão 'feijão-com-arroz' do thrash/death que a Cogumelo sempre 'empurra' para o mercado." Soares interpretou Supplicamentum como um disco onde "tudo soa estranho e introspectivo". Em contraste com "cybermetal" de Miranda, Soares usou o termo "industrial" como palavra-chave para definir o estilo de Gothic Vox. O jornalista ainda observou que é a "excepcional capacidade de criar em cima do clima industrial que faz a diferença. [...] Realmente, um excelente trabalho 'made in Brazil' para gringo ver."

Discografia 
 Supplicamentum (1991)

Formação 
 Kelson Frost (vocal)
 Fabim (guitarra)
 Reinaldo "Cavalão" Bedran (guitarra)
 Arthur (baixo)
 Brôa (bateria)

Bandas de Belo Horizonte
Bandas de metal extremo
Bandas de heavy metal do Brasil